Cmentarz Zachodni w Monachium
 Cmentarz Zachodni w Norymberdze
 Cmentarz Zachodni w Szczecinie